Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1994  genomfördes 1994 i Paris, Frankrike. Mästerskapen var de tjugonde i ordningen.

Resultat

Löpgrenar

Hopp- och kastgrenar

Flerkampsgrenar

Medaljfördelning

1994 i Frankrike
1994
Internationella sportevenemang i Paris
Friidrottsåret 1994
Internationella friidrottstävlingar i Frankrike